Typ 5 (auch Type 5 oder Typ V) steht für
 ELNA 5, Bezeichnung für eine Reihe von Tenderlokomotiven
 Peugeot Typ 5, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ 5 Ke-Ho, ein leichter Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 5 Chi-Ri, ein mittlerer Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 5 75-mm-Kampfwagenkanone, eine Kanone für Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 5 45-mm-Panzerfaust, eine Panzerabwehrwaffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 5 Na-To, ein Jagdpanzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 5 To-Ku, ein experimenteller Amphibienpanzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Marguerite Typ BO 5, ein Personenwagen des französischen Unternehmen Société A. Marguerite 
 Phosphodiesterase-5, der Name eines Enzyms
 Typ 5, eines der PostScript-Fontformate